Paris Masters 2017 er en tennisturnering, der på grund af et sponsorat afvikles under navnet BNP Paribas Masters, og som bliver spillet indendørs på hardcourt-baner i Palais Omnisports de Paris-Bercy i Paris, Frankrig i perioden 28. oktober - 5. november 2017. Det er den 32. udgave af Paris Masters, og det er sæsonens niende og sidste turnering på ATP World Tour i kategorien Masters 1000.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg € ??? og fordelte sig som følger.

Resultater

Herresingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen har deltagelse af 48 spillere, der fordeler sig på:
 39 direkte kvalificerede spillere i form af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 18. september 2017 (seks uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard.
 6 spillere fra kvalifikationsturneringen.

Kvalifikation 

Kvalifikationen har deltagelse af 24 spillere, der spiller om de sidste seks ledige pladser i hovedturneringen.

Herredouble 

Herredoublerækken har deltagelse af 28 par, der fordeler sig på:
 24 direkte kvalificerede par i form af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 2 par, der har modtaget et wildcard.

Eksterne henvisninger 
 Paris Masters

Noter 

2017
ATP World Tour 2017